klokhuis (fruit), het binnenste van een appel of peer
 Het Klokhuis, een Nederlands kindertelevisieprogramma
 een omtimmerde (gesloten) vrijstaande klokkenstoel
 Klokhuis (Toverland), een attractie